Кроссосо́мовые () — семейство двудольных кустарников и деревьев, включающее четыре рода и около десяти видов из Северной Америки.

Название 
Название семейства происходит от названия типового рода — . Различие в русском и латинском написании названия семейства связано с разной системой словообразования. Русское название образуется от именительного падежа, а латинское — от основы, определяемой по форме родительного падежа: Crossosomatos, отсюда Crossosomataceae и, аналогично, название порядка — Crossosomatales.

Распространение 
Ареал семейства — засушливые области Мексики, запада и юго-запада США.

Биологическое описание 
Все представители семейства — листопадные, сильно ветвящиеся растения: кустарники (высота взрослых экземпляров — от 20 см до трёх метров) или невысокие деревья (высотой до пяти метров).

Листья обычно очередные, цельные, жёсткие, сизые. Прилистники мелкие (длиной менее 1 мм) или отсутствуют.

Цветки одиночные, расположены на концах побегов или в пазухах листьев, 5-членные или 4-членные. Чашелистики черепитчатые, неопадающие. Подобно представителям семейства  у цветков кроссосомовых имеется короткая цветочная трубка — гипантий, образованный срастанием оснований чашелистиков. В верхней части трубки находится железистый диск, к которому прикреплены лепестки и тычинки.

Лепестки белые или розовые, черепитчатые, опадающие. Их число у разных родов разное (от 4 до 50).

Гинецей апокарпный (то есть состоит из несросшихся плодолистиков). Плодолистики с короткими столбиками.

Плод — однолистовка или многолистовка.

Классификация

Таксономическое положение 
В системе классификации APG II семейство относится к порядку Кроссосомоцветные, входящему в группу розиды.

В более ранних системах положение семейства было неоднозначно. По ряду признаков (например, по наличию ариллуса) его помещали в порядок  (см., например, в «Жизни растений»), по другим считалось, что оно достаточно близко семейству  — и оба семейства включались в порядок . Так было, к примеру, в системах классификации Торна (1976) и Кронквиста (1981). А. Л. Тахтаджян в последней версии своей системы (1997) выделяет семейство Кроссосомовые в отдельный порядок , входящий в надпорядок Rosanae.

Роды 
В состав семейства входят четыре рода:
 . Монотипный род с юго-запада США — низкорослый колючий кустарник с мелкими супротивными листьями и мелкими 4-членными белыми цветками. Встречается в горах Чирикауа (юго-восток штата Аризона).
 .
 . Около десяти видов спутанноветвистых кустарников, растущих в трещинах скал и на скалистых склонах в горах на западе и юго-западе США на высоте более 2 км. Листья мелкие, часто колючие. Цветки у одних видов 4-членные, у других — 5-членные. Ранее этот род нередко рассматривался в составе семейства .
 Синоним: Форзеллезия (Forsellesia).
 . Ареал этого рода — юго-запад США и северо-запад Мексики. Цветки 5-членные. В род входят 3—4 вида, из которых наиболее известна  с обильными белыми цветками диаметром около 2,5 см.

Литература 
 Егорова Т. В. Семейство кроссосомовые (Crossosomataceae) // Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 15—16.

Ссылки 
 
 L. Watson и M.J. Dallwitz. Семейства цветковых растений. Кроссосомовые 

Семейства растений
Флора Северной Америки